Ла-Перю́з () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південь від Парижа, 85 км на південь від Пуатьє, 45 км на північний схід від Ангулема.

Історія 

1 січня 2019 року Ла-Перюз, Женуяк, Мазьєр, Румазьєр-Лубер i Сюрі було об'єднано в новий муніципалітет Терр-де-От-Шарант.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 227 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 517,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ла-Перюз на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Перюз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шаранта